

Cinema 
 One Night Stand – film del 1984 diretto da John Duigan
 One Night Stand – film del 1995 diretto da Talia Shire
 Complice la notte (One Night Stand) – film del 1997 diretto da Mike Figgis

Musica 
 One Night Stand – album della E.F. Band del 1985
 One Night Stand – album dei Flamin' Groovies del 1987
 One Night Stand – singolo del 2001 delle Mis-Teeq
 One Nite Stand (Of Wolves and Sheep) – singolo del 2002 di Sarah Connor feat. Wyclef Jean
 One Night Stand – singolo del 2011 di Keri Hilson feat. Chris Brown

Wrestling 
 One Night Stand – evento annuale in pay-per-view della WWE